

Persone
Bonnie e Clyde – coppia di criminali statunitensi attivi negli anni della depressione

Cinema
Gangster Story (Bonnie and Clyde), film del 1967 con Warren Beatty e Faye Dunaway.
Bonnie e Clyde all'italiana, film del 1983 diretto da Steno con Paolo Villaggio e Ornella Muti.

Musica
Bonnie and Clyde – singolo pubblicato da Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot
Bonnie and Clyde – album di Serge Gainsbourg del 1968
The Ballad of Bonnie and Clyde – singolo del 1968 di Georgie Fame
The Legend of Bonnie & Clyde – album di Merle Haggard
Bonnie & Clyde EP – EP del gruppo Afghan Whigs 
Bonnie & Clyde – singolo dei Die Toten Hosen
97 Bonnie & Clyde – canzone di Eminem contenuta in The Slim Shady LP
'03 Bonnie & Clyde – brano di Jay-Z
 Bonnie e Clyde – singolo dei Finley del 2012 contenuto in Fuoco e Fiamme
Bonnie & Clyde – singolo di Loredana e Mozzik del 2018
 Bonnie & Clyde – brano di Yuqi delle (G)I-dle (2021)

Teatro
Bonnie & Clyde – Musical di Frank Wildhorn e Don Black del 2009

Televisione
Bonnie & Clyde – miniserie televisiva statunitense del 2013